Richard Richter est le nom des personnes suivantes :

  (1839-1901), pédagogue allemand ;
 Richard Richter (général) (1847-1914), lieutenant général allemand ;
  (1892-1970), chef d'orchestre allemand ;
 , homme politique allemand (DBD) ;
  (* 1965), joueur de hockey sur glace tchèque.

Homonymie
Homonymie de personnes